Édouard Dulaurier
Planchet